KDG steht als Abkürzung für:

 Gesetz über den Kirchlichen Datenschutz
 Kabel Deutschland GmbH, deutscher Kabelnetzbetreiber, siehe Vodafone Kabel Deutschland
 Komponisten der Gegenwart, ein deutschsprachiges Musiklexikon
 Konrad-Duden-Gymnasium Wesel
 KDG, Abkürzung der Kommunale Datenverarbeitungsgesellschaft mbH, siehe kdg.de

Abkürzung